Leting ist die Bezeichnung für: 

 Leting (), Kreis der bezirksfreien Stadt Tangshan im Nordosten der nordchinesischen Provinz Hebei
 På Leting (norwegisch: Suchen), Song der norwegisch-deutschen Folk-Metal-Band Midnattsol

Leting ist Teil des Namens von:
 Josphat Kiprono Leting, auch Letting (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer